Stuttgart steht für:

geografische Orte in Baden-Württemberg, Deutschland:
 Stuttgart, Landeshauptstadt (siehe auch Stadtverwaltung Stuttgart)
 Region Stuttgart
 Regierungsbezirk Stuttgart

geografische Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stuttgart (Arkansas), Ort im Bundesstaat Arkansas
 Stuttgart (Kansas), Ort im Bundesstaat Kansas

Schiffe:
 Stuttgart (Schiff, 1957), ein Passagierschiff der Neckar-Personen-Schiffahrt von 1957, siehe Atlas V (Schiff, 1957)
 SMS Stuttgart, ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine und das dritte Schiff der Königsberg-Klasse
 Stuttgart (Schiff, 1960), ein Passagierschiff auf dem Bodensee
 mehrere Schiffe des Norddeutschen Lloyd, so die
 Stuttgart, viertes Schiff der Städte-Klasse, kombinierte Fracht- und Passagierschiffe für alle Linien von 1890
 Stuttgart (Schiff, 1924), Passagierdampfer für den Nordatlantik, später KdF-Fahrten

Weiteres:
 (264020) Stuttgart, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Piskorzno, früher deutsches Dorf Stuttgardt im Landkreis Oststernberg, Provinz Brandenburg, heute Polen